

Унур — хутір, Волзький район, Марій Ел
 Унур — присілок, Куженерський район, Марій Ел